Виктор Фёдорович Скворцов (род. 25 февраля 1952, Таганрог) — российский музыкант, , директор Детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1998).

Биография 
Родился 25 февраля 1952 года в Таганроге.

Окончил Детскую музыкальную школу им. П. И. Чайковского по классу баяна. Выступал как  в составе ансамбля народной музыки «Диво».

С 1984 года по 2022 год работал директором таганрогской Детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского.

Под его руководством, к столетию школы, был приведён в порядок Дом Аверьино (ул. Греческая, 50), в котором располагалась на тот момент ДМШ. В 1991 году провёл реконструкцию Дома политпросвещения (Украинский пер., 8), в здание которого была переведена музыкальная школа.

В 1998 году удостоен звания «Заслуженный работник культуры РФ».

В 2012 году награждён медалью «За доблестный труд на благо Донского края».

Источники 

Детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского
Персоналии:Таганрог